Thomas Pedersen (håndboldspiller) - en dansk håndboldspiller født 1980.
 Thomas Pedersen (fotograf) - en dansk fotograf (1900-1975).